Jméno Rieti může být:

 Rieti – město v Itálii
 Provincie Rieti – provincie v Itálii,
 V. Rieti – jeden z pseudonymů Adolfa Truksy (1864 – 1944), českého spisovatele a překladatele.